Herringe (plaats), plaats in Denemarken
 Herringe (parochie), parochie in Denemarken